Der GAC Trumpchi GA 5 ist eine Limousine der Mittelklasse der Submarke GAC Trumpchi der chinesischen Guangzhou Automobile Group.

Geschichte 
In China kam das Fahrzeug im Dezember 2010 noch als GAC Trumpchi auf Basis des Alfa Romeo 166 mit einem 110 kW starken Twin-Spark-Motor auf den Markt. Im Dezember 2012 wurde eine überarbeitete Version eingeführt, die den Namenszusatz GA 5 erhielt, da mit dem GAC Trumpchi GS 5 ein weiteres Modell der Marke im Handel war. Im Dezember 2014 folgte der GAC Trumpchi GA 5 REV, eine Variante mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb und einer elektrischen Reichweite von rund 80 Kilometer. Außerhalb Chinas war die Limousine nicht erhältlich.

Anfang 2018 löste der GAC Trumpchi GA 4 den GA 5 ab.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Limousine
Hybridelektroautomodell